Santuario dell'Immacolata Concezione a Frattamaggiore
 Santuario dell'Immacolata Concezione a Terricciola

Pagine correlate 
 Chiesa dell'Immacolata Concezione